Sánchez de Toca puede hacer referencia a:

Melchor Sánchez de Toca y Sáenz de Lobera, cirujano, tocólogo y médico de la Real Cámara de Isabel II, I marqués de Toca.
Mariano Sánchez de Toca Calvo, II marqués de Toca.
Pedro Sánchez de Toca Calvo (1848-1937), marino español, III marqués de Toca.
Joaquín Sánchez de Toca Calvo (1852-1942), político español.
Joaquín Sánchez de Toca Ballester, político español.
Fernando Sánchez de Toca Muñoz (1888-1974), general español.
José María Sánchez de Toca y Catalá (n. 1941), general y escritor español.
Melchor Sánchez de Toca Alameda (n. 1966), sacerdote español.